Toponímia:
 Union (Alabama)
 Union (Carolina del Sud)
 Union (Connecticut)
 Union (Illinois)
 Union (Iowa)
 Union (Kentucky)
 Union (Maine)
 Union (Mississipí)
 Union (Missouri)
 Union (Nebraska)
 Union (Ohio)
 Union (Oregon)
 Union (Virgínia de l'Oest)
 Comtat de Union, diversos indrets
 Altres:
 Union (disc), disc de la banda Yes